Ibn Idris I, visir del Marroc.
 Ibn Idris II, diplomàtic i escriptor marroquí (fill de l'anterior).